La Lliga Europa de la UEFA 2013-14 fou la cinquena edició de la Lliga Europa de la UEFA des que substituí la denominació antiga de Copa de la UEFA. La final es jugà el 14 de maig de 2014 al Juventus Stadium de Torí, Itàlia; entre el Sevilla FC i l'SL Benfica. Guanyà el títol el Sevilla FC, sent el tercer cop per l'equip andalús, i substituint el Chelsea FC, guanyador de l'edició passada.

Fase classificatòria 
En la fase classificatòria els equips es divideixen en caps de sèrie i no segons els coeficients UEFA.

Primera ronda de classificació 
El sorteig es realitzà el 24 de juny de 2013. Les anades es disputaren els dies 2, 3 i 4 de juliol de 2013; i les tornades els dies 9, 10 i 11 del mateix mes.

|}

Segona ronda de classificació 
Les anades es disputaren els dies 16 i 18 de juliol de 2013, les tornades el dia 25 del mateix mes.

|}

Tercera ronda de classificació 
El sorteig es realitzà el 19 de juliol de 2013. L'anada es disputà l'1 d'agost, i la tornada el 8 d'agost de 2013.

|}

Ronda eliminatòria 
El sorteig es realitzà el 9 d'agost de 2013. L'anada es disputà el 22 d'agost, i la tornada el 29 d'agost de 2013.

|}

Fase de grups 
El sorteig se celebrà a Mònaco el 30 d'agost de 2013. Els 48 equips es dividiren en quatre grups segons coeficients.

Grup A

Grup B

Grup C

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Grup H

Grup I

Grup J

Grup K

Grup L

Fase final 
En aquesta fase s'incorporen els tercers classificats de la fase de grups de la Lliga de Campions: SSC Napoli, SL Benfica, Shakhtar Donetsk, FC Basel, AFC Ajax, Juventus FC, FC Porto, Viktoria Plzeň.

Setzens de final 
El sorteig per setzens i vuitens es realitzà el 16 de desembre de 2013. L'anada es disputà el 20 de febrer, i la tornada el 27 de febrer de 2014.

|}

Vuitens de final 
L'anada es disputà el 13 de març, i la tornada el 20 de març de 2014.

|}

Quarts de final 
El sorteig se celebrà el 21 de març de 2014. L'anada es disputà el 3 d'abril, i la tornada el 10 d'abril de 2014.

|}

Semifinals 
El sorteig per les semifinals i final se celebrà el dia 11 d'abril de 2014. L'anada es disputà el 24 d'abril, i la tornada el dia 1 de maig de 2014.

|}

Final 
La final de la UEFA Europa League 2014 es va jugar el 14 de maig al Juventus Stadium de Torí.

Estadístiques

Golejadors

Màxims assistents

Referències

Enllaços externs

Vegeu també 
 Lliga de Campions de la UEFA 2013-14
 Supercopa d'Europa de futbol 2013

2013-14
Europa League
Europa League